Itilliatsiaq bezeichnet:
 Itilliatsiaq (Nanortalik), Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Itilliatsiaq (Qaqortoq), Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Itilliatsiaq (Sund, Paamiut), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Itilliatsiaq (Sund, Qaqortoq) (auch Niipup Ikerasaa, Nyboe Kanal), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland